Marie-France Comte est une écrivaine française née en 1949. Elle a passé son enfance près de la Loire. Elle est cadre dans la fonction publique territoriale et exerce des responsabilités dans le domaine culturel.

Œuvres 
Voyages sur la Loire. À plaisir et à gré le vent. Recherche littéraire et iconographique sur cinq siècles de voyages sur la Loire, édition CLD, 1998.
Tourangeau, marinier sur la Loire, roman historique, CLD, 1984.
Le Colporteur et le marinier des bords de Loire, roman historique, Prix de Littérature du Lion's Club, publié en feuilleton dans L'Écho de Touraine, CLD, 1986.
Girouettes, étude sur l'art des girouettes, LO Four, 1981.
Les Girouettes, étude sur l'histoire et l'art des girouettes, JC Godefroy, 1988.
La Belle Confiance, roman historique, véritable déclaration d'amour à la Loire et à ses acteurs, Éditions de L'Ecir.
 Théâtre 3 : L'Épicerie. La pièce se déroule dans une épicerie dans un quartier difficile. C'est le soir de la fermeture définitive, M. Hamed n'a pas trouvé de repreneur... Création en  par la Compagnie Bleu 202. « Un concept intéressant et réussi » (Ouest France). « L'épicerie... à la folie » (Orne Hebdo).
 « Normandie Connexion » la filière normande », une enquête dans le milieu très fermé du trafic du calva. Roman, , chez « de l'Ornal » éditions.
 « ''La Fabrique de Frivolité », un roman sur les passions. Un roman à l'intrigue policière, dans le milieu de la création artistique, de la mode, qui met en scène le fameux point de dentelle « Le Point d'Alençon« .... chez »de l'Ornal éditions, parution

Lien externe
Blog de Marie-France Comte

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)